Кидыш — топоним в России:
 
 Кидыш — река в западной части Челябинской области и на востоке республики Башкортостан.
 Кидыш — деревня в Башкортостане на реке Кидыш.
 Кидыш — село в Челябинской области на реке Кидыш.